

Toponyme 
En Espagne :

 Villaverde, district de la ville de Madrid ;
 Villaverde, quartier de la municipalité de Lagrán (province d'Alava, dans la Communauté autonome basque) ;
 Villaverde de Guadalimar, commune d’Espagne de la province d'Albacete, communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Villaverde de Íscar, commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Villaverde-Mogina, commune de la province de Burgos dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Villaverde del Monte, commune de la province de Burgos dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Villaverde de Montejo, commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Villaverde del Río, commune de la province de Séville, communauté autonome d’Andalousie.

Aux Philippines :

 Villaverde, municipalité de la province de Nueva Vizcaya.

Patronyme 
 Hugo Villaverde (1954-), footballeur argentin,
 Raimundo Fernández Villaverde (1848-1905), homme politique espagnol,
 Elpidio Villaverde (1887-1962), homme politique et chef d'entreprise espagnol, exilé en Argentine sous le franquisme.
 Ramón Alberto Villaverde (1930-1986), footballeur uruguayen,
 Teresa Villaverde (1966-), réalisatrice portugaise.

Autre 
 Villaverde est aussi une enseigne de jardineries.

Voir aussi 
 Villa Verde, commune de la province d'Oristano en Italie.